Die 25. Rallye Australien war der 13. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2016. Sie dauerte vom 18. bis zum 20. November 2016 und es wurden insgesamt 23 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 

Volkswagen Motorsport verabschiedete sich Ende Saison 2016 mit dem 43. Sieg aus der Rallye-Weltmeisterschaft. Andreas Mikkelsen gelang mit dem Polo R WRC den dritten Sieg in seiner Karriere vor Teamkollege Sébastien Ogier. Mikkelsen fuhr fünf Bestzeiten und einen soliden Vorsprung heraus am ersten Renntag. Am Samstag kam Ogier bis auf zwei Sekunden an den Führenden heran. Am Sonntagmorgen viel die Entscheidung über den Sieg, als Ogier einer seiner seltenen Fahrfehler machte und sich drehte. Dieses Missgeschick kostete ihn über 20 Sekunden, Mikkelsen stand als Sieger der Rallye fest. Den Vizeweltmeistertitel sicherte sich Thierry Neuville, er fuhr mit dem Hyundai i20 WRC auf den dritten Platz in Australien. Hyundai-Fahrer Hayden Paddon war bis am Sonntag auf dem zweiten Rang gelegen, doch dann kam er von der Straße ab und schlug an eine Böschung, was sein linkes Hinterrad beschädigte. Paddon viel hinter Teamkollege Neuville und Ogier auf den vierten Rang zurück.

Mit dem Sieg in der WRC2 und dem achten Platz in der Gesamtwertung der Rallye gewann Esapekka Lappi (Škoda Fabia R5) den Titel in der zweitobersten Rallye-Klaße.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 59 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Australien: https://www.rallyaustralia.com.au/

Einzelnachweise 

Australien
2016